Nikołaj Władimirowicz Ekk (1849–1908) – rosyjski lekarz, chirurg
 Nikołaj Władimirowicz Ekk (1902–1976) – radziecki reżyser i scenarzysta filmowy
 Władimir Jegorowicz Ekk (1818–1875) – rosyjski lekarz